Il tiro con l'arco individuale femminile dei giochi olimpici di Rio 2016 si è svolto tra il 5 ed il 11 agosto presso il Sambadrome Marquês de Sapucaí.

Formato della gara 
I partecipanti sono stati classificati inizialmente dal primo al 64° in base al loro risultati nel round di qualificazione, e da questo si è stilato un torneo ad eliminazione diretta. Ogni gara è stata al meglio dei 5 set, in cui ognuno dei due avversari ha tirato tre frecce per set. Sono stati assegnati assegnati due punti per ogni set vinto, ed uno per il pareggio. Il primo dei due che ha raggiunto i sei punti ha vinto, ed è avanzato al turno successivo, mentre lo sconfitto è stato eliminato definitivamente dal torneo.

Programma 

Orario di Rio (UTC-3).

Risultati

Qualificazioni

Fase a eliminazione diretta

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXI Olimpiade